Закалюжный — фамилия; имеет женскую форму Закалюжная.
 Закалюжный, Уолт (Владимир Закалюжный) — канадский футболист украинского происхождения, полузащитник.

 Закалюжная, Оксана Анатольевна (род. 1977) — российская баскетболистка, выступавшая в амплуа центрового.